Bell puede referirse a:

Apellido 
 Bell, apellido:

Personajes 
 Alexander Graham Bell, científico, inventor y logopeda británico y estadounidense.
 Andrew Ivan Bell, cantante inglés, integrante de Erasure.
 Andrew Piran Bell, músico inglés, integrante de Oasis y fundador de Ride y Hurricane #1.
 Charlie Bell, jugador de baloncesto.
 Charlie Bell, empresario australiano, presidente ejecutivo de McDonald's.
 Catherine Bell, actriz estadounidense.
 Daniel Bell, sociólogo de la Universidad de Harvard.
 Drake Bell Cantante y actor estadounidense.
 Gustavo Bell, historiador, periodista, abogado y político colombiano.
 John S. Bell, físico británico.
 Joseph Bell, doctor y profesor de la Universidad de Edimburgo.
 Joshua Bell, violinista estadounidense.
 Katie Bell, personaje de ficción en Harry Potter.
 Kristen Bell, actriz estadounidense.
 O'Neil Bell, boxeador jamaicano campeón del mundo del peso crucero.
 Thomas Bell, zoólogo, cirujano y escritor británico.
 Vanessa Bell, pintora e interiorista británica.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Charles/Charlie Bell
 Andy Bell

Empresas 
 Bell Telephone Company
 Cascos Bell
 Laboratorios Bell
 Bell Aircraft Corporation
 Taco Bell
 Packard Bell
 Bell Helicopter

Toponimia 
 Bell (California), ciudad del condado de Los Ángeles.
 City Bell, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Centre Bell, sede de los Montreal Canadiens.
 Bell Ville, ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina.
Bell (Renania-Palatinado), municipio de Alemania.

Aeronáutica 
Ciertos modelos de aviones con este nombre (todos desarrollados por Bell Aircraft Corporation):
 Bell X-1
 Bell X-2
 Bell X-14

Miscelánea 
 Teorema de Bell